Bago kan syfta på följande platser:

Myanmar 

 Bagoregionen, region, 
 Bago, regionhuvudort, Bagoregionen,

Filippinerna 

 Bato (ort i Filippinerna, Davaoregionen), 
 Bago River (vattendrag i Filippinerna, Ilocosregionen), Province of Ilocos Sur, 
 Bago River (vattendrag i Filippinerna, Västra Visayas, Province of Negros Occidental, lat 10,55, long 122,83), 
 Bago City (ort i Filippinerna), Västra Visayas, Province of Negros Occidental, 
 Bago River (vattendrag i Filippinerna, Centrala Visayas), Province of Bohol, 
 Bago River (vattendrag i Filippinerna, Västra Visayas, Province of Negros Occidental, lat 10,46, long 123,01),

Indonesien 

 Bago, Jawa Tengah, by, 
 Bago, Probolinggo, by, Jawa Timur, 
 Bago, Tulungagung, by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar